«Music Gets the Best of Me» () — песня британской певицы Софи Эллис-Бекстор, записанная для её дебютного студийного альбома Read My Lips. Песня стала одной из двух новых, появившихся на пластинке с переизданием в 2002 году. Она была выпущена как четвертый последний сингл с альбома в ноябре 2002 года. Песня достигла 14 места в чарте Великобритании. Также для сингла было снято два музыкальных видео, оба сняты под руководством Софи Мюллер.

Список композиций 
UK CD1
 «Music Gets the Best of Me» (single version) — 3:31
 «Music Gets the Best of Me» (Flip 'N' Fill Remix) — 6:08
 «Is It Any Wonder» (Jay’s Bluesix Radio Edit) — 4:06

UK CD2
 «Music Gets the Best of Me» (single version) — 3:31
 «Groovejet (If This Ain’t Love)» (live version) — 4:01
 «Everything Falls Into Place» (Busface Remix) — 5:07

Cassette single
 «Music Gets the Best of Me» (single version) — 3:31
 «Groovejet (If This Ain’t Love)» (live version) — 4:01

12" vinyl
 «Music Gets the Best of Me» (single version) — 3:31
 «Music Gets the Best of Me» (Flip 'N' Fill Remix) — 6:08
 «Is It Any Wonder» (Jay’s Bluesix Radio Edit) — 4:06

Australian single
 «Music Gets the Best of Me» (single version) — 3:31
 «Music Gets the Best of Me» (Flip 'N' Fill Remix) — 6:08
 «Get Over You» (Almighty Pop’d Up Mix) — 7:17
 «Murder on the Dancefloor» (Twin Murder Club Mix) — 7:13
 «Is It Any Wonder» (Jay’s Bluesix Radio Edit) — 4:06
 «Everything Falls Into Place» (Busface Remix) — 5:07

Чарты

Примечания

Ссылки 
 



Песни 2002 года
Песни Софи Эллис-Бекстор
Песни, написанные Софи Эллис-Бекстор
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Синглы Universal Music Group